Фёдор Мартынов:
 Мартынов, Фёдор Иванович (1924—1987) — полный кавалер ордена Славы.
 Мартынов, Фёдор Игнатьевич (1902—1983) — депутат Верховного Совета СССР.
 Мартынов, Фёдор Кузьмич (1910—1972) — начальник управления МВД по Челябинской области, генерал внутренней службы 2-го ранга.
 Мартынов, Фёдор Яковлевич (1893—1942) — работник ВЧК-ОГПУ.